Немецкий этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей, в последний год своего существования проводившееся на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

История 

Немецкая гонка стала одним из первых этапов возрождённого чемпионата мира среди легковых автомобилей в 2005-м году; местом проведения соревнования была выбрана трасса Motorsport Arena Oschersleben. В дальнейшем ошерслебенский приз закрепился в календаре и лишь перед сезоном-2012, после отказа от ряда традиционных гонок, покинул календарь. Особенности трассы удачно подходили лишь одной марке — участнице чемпионата мира того времени: пилоты на BMW уступили лишь три из 14 гонок того времени, причём четыре победы одержал Энди Приоль.

В 2015 году этап вернулся в календарь, переехав на «Северную петлю» Нюрбургринга.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Архив результатов на сайте серии